Михаил Пашковский:
 Пашковский, Михаил Казимирович (1897—1970) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пашковский, Михаил Францевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 8611; 26 ноября 1851.